Por Edgewood pode estar à procura de:
 Edgewood (Califórnia)
 Edgewood (Flórida)
 Edgewood (Illinois)
 Edgewood (Indiana)
 Edgewood (Iowa)
 Edgewood (Kentucky)
 Edgewood (Maryland)
 Edgewood (Novo México)
 Edgewood (Ohio)
 Edgewood (Pensilvânia)
 Edgewood (Texas)
 Edgewood (Washington)

Desambiguações de topônimos